Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na torze o nazwie Pick'n'Shovel Slopestyle. Kwalifikacje odbyły się 9 lutego o 09:00. Z kolei finał odbył się 10 lutego 2019 roku o 17:00. Złoty medal wywalczył Chris Corning z USA, który pokonał Kanadyjczyka Marka McMorrisa oraz swego rodaka, Judda Henkesa.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Półfinał

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019